Anne Le Cour Grandmaison est un écrivain français.

Biographie

Elle est lauréate du prix Juteau-Duvigneaux de l'Académie française en 1937 pour Saint J.-B. Cottolengo.

Œuvre
 Un émule du curé d'Ars et de Don Bosco: Saint Joseph-Benoît Cottolengo, 1797-1842, béatifié le 29 avril 1917, canonisé le 19 mai 1934, Éditions Publiroc, Marseille, 1936

Article connexe 

 Famille Le Cour Grandmaison

Références

Liens externes 
 
 
 

Écrivain français du XXe siècle